Agustoni peut désigner :

Patronymes 

 Gilberto Agustoni (1922-), cardinal-prêtre préfet émérite du Tribunal suprême de la Signature apostolique ;
 Luigi Agustoni  (1917-2004), curé du diocèse de Lugano et musicologue spécialiste du chant grégorien.

Toponymie 
 Agustoni, localité rurale argentine située dans le département de Maracó et dans la province de La Pampa.